Cina ist der Familienname folgender Personen:
 Dominique Cina (* 1962), Schweizer Fußballspieler
 Jan Cina (* 1988), tschechischer Schauspieler
 Jean-Michel Cina (* 1963), Schweizer Politiker (CVP)
 Michael Cina (* 1993), Schweizer Jazzmusiker
 Mirella Cina (* 20. Jh.), Schweizer Fußballspielerin

Cina steht für:
 Cina (Unterlagensorte), Rebenunterlage

CINA steht als Abkürzung für:
 Commission internationale de navigation aérienne, der französische Name der International Commission for Air Navigation
 Christliche InterNet-Arbeitsgemeinschaft e.V.
 den kanadischen Mittelwellen-Radiosender CINA Radio in Mississauga, Ontario.
 Clinical Institute Narcotic Assessment, ein validierter Fragebogen zur Beurteilung von Entzugsymptomen bei einer Abhängigkeit von Opioiden
 Certificat in international accounting, eine Zertifizierung für die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP

Abkürzung